Евгений Баженов:
 Баженов, Евгений Владимирович (более известен как BadComedian; род. 1991) — российский видеоблогер, кинообозреватель.
 Баженов, Евгений Фомич (1914—1978) — деятель советских спецслужб, полковник КГБ. См. также 
 Евгений (Баженов) (в миру Александр Филиппович Баженов; 1784—1862) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Псковский и Порховский.